Desa Tlambah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tlambah (administrativ by i Indonesien, lat -7,03, long 113,38), Jawa Timur, 
 Desa Tlambah (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 113,36), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar